Lądek (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Groot-Polen in powiat Słupecki, of
Lądek (powiat Słupecki), een dorp in dit Poolse woiwodschap.